Il Campionato Europeo Turismo 2000 è stata la ventisettesima stagione del Campionato Europeo Turismo e la prima dal 1988. Il campionato è iniziato al Mugello il 2 aprile ed è terminato dopo 20 gare a Novo Mesto l'8 ottobre. Il campionato è stato vinto da Fabrizio Giovanardi del team Nordauto Engineering alla guida di un'Alfa Romeo 156.

Teams e Piloti

I piloti ospiti sono indicati in corsivo.

Calendario e Vincitori

Classifiche

Classifica Piloti
I punti sono assegnati con un 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 ai primi 10 piloti a concludere la gara. Pole positions e giri più veloci non assegnano punti. Non ci sono scarti.

Classifica Team
I punti sono assegnati con un 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 ai primi 10 piloti a concludere la gara. Pole positions e giri più veloci non assegnano punti. Non ci sono scarti.

Collegamenti esterni 

 
 

2000
Serie e competizioni motoristiche nel 2000